

In de Verenigde Staten 
 Savannah (Georgia), stad in Georgia
 Savannah (rivier), rivier in Georgia
 Savanna (Illinois)
 Savannah (Missouri)
 Savannah (Ohio)
 Savanna (Oklahoma)
 Savannah (Tennessee)

Overig 
 Savannah (Marskrater), krater op Mars
 Savannah (soap), een Amerikaanse soapserie
 Savannah (schip, 1959) was het eerste vracht-passagiersschip dat door kernenergie werd aangedreven
 Savannah Express (schip, 2005), een containerschip
 Savannah Smiles, een film uit 1982
 Savannah (pornoactrice) (1970-1994) Amerikaans pornoactrice
 Savannah (band), countryband uit Tilburg
 SaVaNNa, een Nederlands zangeres
 Savannah (kattenras) een kattensoort. 
 Savanna (voornaam), een Amerikaanse meisjesnaam

Zie ook
 Savanne (meerdere betekenissen)